

Persone 
 Cleide Urlando – ex cestista italiana
 Giampaolo Urlando – ex martellista italiano
 Luca Urlando – nuotatore statunitense

Altro 
 Urlando contro il cielo – brano musicale scritto e cantato da Luciano Ligabue